Die Liste der Mannschaftskader der Meesterklasse 2012/13 enthält alle Spieler, die in der Meesterklasse 2012/13 mindestens einmal eingesetzt wurden.

Allgemeines 

Die Kaderstärke war nicht begrenzt, so dass nur ein Teil der gemeldeten Spieler zum Einsatz kam. S.O. Rotterdam setzte am meisten Spieler ein, nämlich 18, während Utrecht und die Bussums SG mit 13 Spielern auskamen. Insgesamt kamen 153 Spieler zum Einsatz, von denen 50 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbester Spieler der Saison war mit 8,5 Punkten aus 9 Partien Roeland Pruijssers (Accres Apeldoorn), 7,5 Punkte aus 8 Partien erreichte Bruno Carlier (S.O. Rotterdam). Je 7 Punkten aus 9 Partien erzielten Martijn Dambacher (Utrecht), Oscar Lemmers (SV Voerendaal), Alexander Kabatianski (Accres Apeldoorn) und Marinus Kuijf (S.O. Rotterdam). Mit Christian Richter (HMC Calder), Konstantin Landa (En Passant Bunschoten-Spakenburg), Armen Hachijan (Accres Apeldoorn), Vitaly Kunin (S.O. Rotterdam), Eric Hansen und Benjamin Go (beide Kennemer Combinatie) erreichten sechs Spieler 100 %. Richter wurde zweimal eingesetzt, die übrigen Spieler je einmal.

Ältester Spieler der Saison war der bei der Bussums SG spielende Theo Slisser (* 1938), jüngster Spieler der Groninger Jorden van Foreest (* 1999).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel für die letzte Auswertungsphase (Eloliste vom April 2013); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl für die letzte Auswertungsphase (Eloliste vom April 2013), wenn die Zahl eingeklammert ist, so handelt es sich um eine nationale Wertung.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom April 2013; ARM = Armenien, BEL = Belgien, CAN = Kanada, ENG = England, GEO = Georgien, GER = Deutschland, NED = Niederlande, PER = Peru, RUS = Russland, SVK = Slowakei, USA = Vereinigte Staaten, UZB = Usbekistan
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

En Passant Bunschoten-Spakenburg

Accres Apeldoorn

Schaakvereniging Voerendaal

S.O. Rotterdam

HMC Calder

Utrecht

Groninger Combinatie

Bussums Schaakgenootschap

Kennemer Combinatie

De Stukkenjagers Tilburg

Anmerkungen 

 Die Elo-Auswertung erfolgte in sieben Phasen, nämlich separat für die 1. Runde, die 2. Runde, die 3. und 4. Runde, für die 5. Runde, für die 6. Runde, für die 7. Runde sowie für die 8. und 9. Runde.
 Kampflose Niederlagen sind in den Einzelbilanzen nicht berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Leon Pliester starb am 23. Oktober 2012.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Saisonübersicht beim Koninklijke Nederlandse Schaakbond (niederländisch)

Schach 2012
Schach 2013
Meesterklasse
Wikipedia:Liste